

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Ок. 692 — 546 (ок. 685 — 546) — Династия Мермнадов в Лидии.
 Ок. 692 — 652 — Царь Лидии Гиг (Гуггу). Борьба с киммерийцами.
 Престол Вавилона захватил халдей Мушезиб-Мардук.
 Царём Элама после смерти Кудур-Наххунте стал его младший брат Умман-Менан.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Во 2 луне похоронен чэньский Чжуан-гун.
 Летом луский княжич (гун-цзы) Цин-фу с войском напал на Юй-юй-цю (город в Чжу).
 В 7 луне умерла циская княгиня (дочь чжоуского вана).
 В 12 луне луская княгиня Цзян встречалась с циским князем в Чжо (местность в Ци) для прелюбодеяния.
 В 12 луне, в день и-ю умер князь Сун Чжуан-гун (Пин), ему наследовал сын Цзе (Минь-гун, эра правления 691—682).

См. также

Примечания